Big Bang, oftewel Oerknal, de populaire benaming van de kosmologische theorie over het ontstaan van het universum
 Big Bang Theory (Harem Scarem), een album van Harem Scarem
 Big Bang Theory (Styx), een album van Styx
 The Big Bang Theory (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 The Big Bang Theory (Melrose Place), een aflevering van de serie Melrose Place